Wilhelm Schacht ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Schacht (Prediger) (1646–1718), deutscher Prediger 
 Wilhelm Schacht (Maler) (1872–1951), deutscher Maler 
 Wilhelm Schacht (Botaniker) (1903–2001), deutscher Botaniker, Fotograf und Autor